

Трубний — селище, Володарський район, Астраханська область
 Трубний — селище, Звениговський район, Марій Ел

Трубний — селище, Ровеньківський район, Луганська область